Cruzador - em inglês, cruzader
Ou ainda:
Crusader (álbum) -  da banda de heavy metal Saxon

Desportos
Crusaders (rugby)
Crusaders Football Club

Desambiguação